Il doppio del torneo di tennis Maybelline Classic 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Mary Lou Daniels e Wendy White che hanno battuto in finale Pam Shriver e Paula Smith 6–1, 3–6, 7–5.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Candy Reynolds /  Anne Smith (semifinali)

 Pam Shriver /  Paula Smith (finale)
 Mary Lou Daniels /  Wendy White (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Maybelline Classic 1981